Akagi  est un mot japonais qui signifie « château rouge ».

 Kojiro Akagi, un peintre japonais ;
 Ritsuko Akagi, un personnage du manga et anime Evangelion.

Akagi peut aussi désigner :
 mont Akagi, le plus haut sommet de la préfecture de Gunma ;
 Akagi, un porte-avions en service dans la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Akagi, un manga de Nobuyuki Fukumoto ;
 Akagi, un arbre à l'écorce et au bois rouge de la famille des Phyllanthaceae dont le nom scientifique est Bischofia javanica ;
 Akagi, un train express au Japon.